Le terme Défense territoriale peut faire référence à :
 la Défense territoriale yougoslave, qui exista entre 1969 et 1990, date à laquelle elle servit de base aux armées nationales des différents États composant la Yougoslavie ;
 la Force de défense territoriale ukrainienne, créée en 2014 et réorganisée en 2022 peu avant le début de l'invasion russe ;
 la Force de défense territoriale lituanienne, créée et dissoute en 1944.